Die Transylvania Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Cluj-Napoca. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 10. bis 16. Oktober 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Anett Kontaveit im Einzel sowie die Paarung Irina Bara/Ekaterine Gorgodse im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Transylvania Open 2022 fand vom 8. bis 9. Oktober 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Cluj-Napoca